Rickenbacker bezeichnet:

Personen:
 Edward Vernon Rickenbacker (1890–1973), US-amerikanischer Jagdflieger im Ersten Weltkrieg
 Paul Albert Rickenbacker (1935–2011), US-amerikanischer Jazzpianist und Sänger, siehe Paul West (Pianist)

Unternehmen:
 Rickenbacker Motor Company, US-amerikanischer Automobilhersteller (1922–1927)
 Rickenbacker International Corporation (RIC), US-amerikanischer Gitarrenhersteller (seit 1931)

Siehe auch:
 Rickenbacher